EOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eday (Regno Unito)